Hello How Are You (No Mercy), een single van de Amerikaanse boyband No Mercy
 Hello, how are you, een single van de Australische popgroep The Easybeats